Верман:

 Верман — бывшая станция в Мурманской области.
 Верман — кантон во Франции.
 Верман — коммуна во Франции.
 Верман — русский дворянский и баронский род, происходивший из жителей города Риги, переселившихся в XVIII веке туда из Любека.
Верман и сын — основанная в 1770-е годы в Риге фирма текстильной торговли, впоследствии крупнейшая в Лифляндии промышленная компания.

Известные носители фамилии 
 Верман, Анна Гертруда (1750, Рига — 1827, там же) — меценат, основательница первого общедоступного сада в Риге (ныне Верманский парк).
 Верман, Иоганн Кристоф (Johann Christoph Wöhrmann, 06.07.1784, Рига, ум. 21.08.1843, Франценсбад) — младший из сыновей Анны-Гертруды Верман, крупный промышленник и банкир. В 1849 году его сын, потомственный почётный гражданин, купец 1-ой гильдии Кристиан-Генрих (IV) Вернер Верман (род. 1814, ум. 1874) получил потомственное дворянство Российской империи.
 Верман, Леонид Ильич (1871—1919) — командир Екатеринбургского 37 пехотного полка, 35 Краснознаменной Сибирской стрелковой дивизии.

См. также 
 Нижний Верман — река в Мурманской области.
 Нижний Верман — озеро в Мурманской области.
 Верхний Верман — озеро в Мурманской области.

Примечания